«Гло́бу» (порт. Globo — «земной шар») — первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире и Бразилии, главный бразильский телеканал. Входит в медиаконцерн Grupo Globo. Постоянное телевещание ведёт с 26 апреля 1965 года.

История 

Основатель и владелец «Глобу» — Роберту Маринью, умер в 2003 году в возрасте 98 лет. Он начал развивать свою компанию с газеты, перешедшей ему в наследство в 1925 году. Занимал пост президента компании до конца жизни. После его смерти президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что страна потеряла великого человека. Сейчас «Глобу» принадлежит старшему сыну Роберту. Телекомпания «Глобу» сделала новеллы предметом бразильского экспорта в более чем 80 стран мира.

Уже в 1960-х годах новеллы «Глобу» интересовали всю Бразилию. Теленовеллы производили и другие компании, но «Глобу» традиционно считалась лидером в производстве фильмов этого жанра. Со временем количество теленовелл увеличивалось, и в 1995 году «Глобу» запустил в работу огромный комплекс, который получил название «Estúdios Globo» в районе Жакарепагуа Рио-де-Жанейро.

Теленовеллы 
 Travessia, 2022
 Pantanal, 2022
 Amor do Mãe - Любовь матери, 2019
 A Dona do Pedaço, 2019
 Седьмой хранитель, 2018
 Segundo Sol, 2018
 O Outro Lado do Paraiso, 2017
 A Força do Querer, 2017
 Eta Mundo Bom!, 2016
 Правила игры, 2015
 Любовь к жизни, 2013
 Flor do Caribe, 2013
 Спаси меня, Святой Георгий, 2012
 Cheias de Charme, 2012
 Проспект Бразилии, 2012
 Fina Estampa, 2011
 Cordel Encantado, 2011
 Araguaia, 2010
 Дороги Индии, 2009
 A Favorita - Фаворитка, 2008
 Запретное желание, 2007
 Семь грехов, 2007
 Два лица, 2007
 Пророк, 2006
 Сеньорита, 2006
 Страницы жизни, 2006
 Америка, 2005
 Белиссима, 2005
 Голос сердца, 2005
 Хозяйка судьбы, 2004
 Цвет греха, 2004
 Женщины в любви, 2003
 Шоколад с перцем, 2003
 Celebridade, 2003
 Земля любви, земля надежды, 2002
 Берег мечты, 2001
 Дети Евы, 2001
 Клон, 2001
 Семейные узы, 2000
 Тихие страсти Магдалены — Vida Madalena, 1999
 Воздушные замки, 1999
 Музыка её души, 1999
 Власть желания, 1999
 Нежный яд, 1999
 Земля любви, 1999
 Вавилонская башня, 1998
 Шальные деньги, 1998
 Лето нашей тайны — Corpo Dourado, 1998
 Неукротимая Хильда, 1998
 Во имя любви, 1997
 Жестокий ангел, 1997
 Роковое наследство — O Rei do Gado, 1996
 Vira Lata, 1996
 Новая жертва, 1995
 История любви, 1995
 Линия жизни, 1994
 Тропиканка, 1994
 Секрет тропиканки, 1993
 Fera Ferida, 1993
 Моя любовь, моя печаль, 1989
 Tieta, 1989
 Всё дозволено, 1988
 Право любить, 1987
 Сеньорита, 1986
 Рокки-святоша, 1985
 Война полов, 1983
 Наследница, 1978
 Рабыня Изаура, 1976

Программы 
 Jornal Nacional ("Национальный журнал") — новостная программа (о Бразилии)
 Jornal da Globo — новостная программа (о мире)
 Globo Rural — программа о сельском хозяйстве
 Mais Você — программа для женщин
 Plantão da Globo ("На дежурстве") — экстренное включение
 Globeleza — карнавал в Рио-де-Жанейро
 Globo Esporte — спортивная программа
 Criança Esperança ("Ребенок надеется") — детское шоу
 Tela Quente, Sessão da Tarde, Sessão de Gala, Temperatura Máxima, Sessão Brasil — программы показа кино и теленовелл
 Batalha dos Cornos (телешоу)
 Quem Quer Ser um Milionário (телешоу)
 Escort Espetacular (спортивная программа)
 Video Zap (телешоу)

Детские передачи 
 Balão Mágico
 Ведущие: группа Turma do Balão Mágico
 Выходила с 7 марта 1983 года по 28 июня 1986 года
 «Шоу Шуши»
 Ведущая: Шуша
 Заменила в сетке телепередачу Balão Mágico
 Выходила в эфир с 30 июня 1986 года по 31 декабря 1992 года

Коммерческий и профессиональный успех 
13 июня 2003 года прошло вручение премий ИНТЕ, одной из самых престижных премий, вручаемых за достижения телевидения в Латинской Америке. Компания «Глобу» получила приз как лучшая компания производитель телесериалов, а снятый ею сериал «Клон» был назван лучшей теленовеллой.

Критика 
Rede Globo активно критиковался (и критикуется) за недостоверность информации в новостных программах, за что получил прозвище "Globolixo" (Globo-мусор). К тому же, основатель канала, Роберту Маринью активно поддерживал военную диктатуру 1964-1985 годов.

См. также 
 Televisa — «Телевиза», крупнейшая в мире телекоммуникационная испаноязычная компания, базирующаяся в Мексике.
 Univision — «Унивизьон», крупнейшая испаноязычная телекомпания США.

Примечания

Ссылки 
 Globo TV
 Globo’s web portal

Grupo Globo
Коммерческие телеканалы
Телеканалы Бразилии
Телеканалы на португальском языке